Fawley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fawley, Berkshire, ort, England, 
 Fawley, Hampshire, ort, England, 
 Fawley, Buckinghamshire, ort, England,